AOU steht für:
 American Ornithologists’ Union, seit 2016 American Ornithological Society
 Amt für öffentliche Unordnung, Herausgeber eines Postspiel-Magazins, siehe Amtsblatt (AOU)
 Arab Open University

Abkürzung